Die Communauté de communes du Pays des Sources ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 1996 gegründet und umfasst 48 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lassigny.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

 

Pays des Sources
Gegründet 1996